Schmalhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Schmalhausen (* 1949), deutscher Jurist und Justizhistoriker
 Iwan Iwanowitsch Schmalhausen (1884–1963), russischer Zoologe und Evolutionsbiologe
 Johannes Theodor Schmalhausen (1849–1894), russischer Botaniker
 Kay Martin Schmalhausen Panizo SCV (* 1964), peruanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Ayaviri